Нина Петровна Простакова (23 сентября 1914 — 4 мая 1994 года) — передовик советского сельского хозяйства, 	доярка колхоза «Большевик» Старо-Оскольского района Белгородской области, Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Родилась в 1914 году в деревне Бор-Анпиловка, Старооскольского района Белгородской области в русской крестьянской семье.

Во времена коллективизации вступила в образованный колхоз, позже стала членом правления колхоза. В дальнейшем перешла работать на ферму дояркой колхоза "Большевик" Старооскольского района. В Великую Отечественную войну показывала пример героического труда в тылу. Трижды участвовала в выставках достижений народного хозяйства, награждалась грамотами и медалями.     

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1958 года за получение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные надои молока Нине Петровне Простаковой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжала трудиться в колхозе, показывала высокие производственные результаты. После ухода на заслуженный отдых проживала в Старооскольском районе. 

Умерла 4 мая 1994 года.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (11.03.1958)
 орден Ленина (11.03.1958) 
 Медаль "За трудовую доблесть" 
 Медаль "За трудовое отличие"
 другие медали.

Ссылки 
 
 Герои Белгородской области

Доярки